Операция «Cue» (), Apple-2 — испытание ядерного оружия из операции Teapot, проведённое 5 мая 1955 года на Невадском испытательном полигоне с целью изучения поражающих факторов небольшого ядерного взрыва на жилые дома, ЛЭП, сооружения различного типа, а также на различные предметы быта (еду, одежду и тому подобное). Ядерный заряд мощностью 30 кт взорвался на металлической 150-м вышке, которая имитировала воздушный взрыв.
Для проведения операции были сооружены следующие постройки в радиусе 1,6 км (1 мили) от испытательной вышки:
 Четыре здания:
 Одноэтажное деревянное
 Одноэтажное из бетонных блоков
 Двухэтажное деревянное
 Двухэтажное кирпичное
 Металлический стенд с бетонными блоками.
 Сооружения ЛЭП
 Две радиоантенны
 Газовый резервуар вместительностью 60 тонн.
 Деревянный склад на бетонном постаменте.
 Несколько автомобилей и автодом.

Все здания, кроме двухэтажного кирпичного и деревянного склада, были покрашены белой краской. В домах находились убежища различного типа, мебель, пища, предметы быта, а также были выставлены человеческие манекены. Помимо манекенов в зданиях, несколько из них, облаченных в различную одежду, размещали на специальных стендах на улице для изучения светового излучения. Некоторая еда (в основном консервы) была размещена в вырытых траншеях на улице и присыпана грунтом.

На испытания были приглашены журналисты, телевидение, военные и представители из гражданской обороны, которые наблюдали за взрывом с безопасного расстояния. Некоторые добровольцы из гражданской обороны в момент взрыва находились в траншеях на небольшом удалении от центра взрыва.

Галерея

Ссылки 
 Фильм на английском языке 
 Фильм с русскими субтитрами 
 http://www.military.com/Content/MoreContent1/?file=cw_cd_gallery 
 http://photographsonthebrain.com/post/49683113215/todaysdocument-operation-cue-may-5-1955
 http://www.survivalring.org/pdf/OperationCue1955.pdf 

Cue
Ядерный полигон в Неваде